Jméno Zahájí nese více obcí:
 Zahájí (okres České Budějovice) – obec v okrese České Budějovice

…nebo částí obcí:
 Zahájí (Chorušice) – část obce Chorušice v okrese Mělník
 Zahájí (Hněvkovice) – část obce Hněvkovice v okrese Havlíčkův Brod
 Zahájí (Litomyšl) – část města Litomyšl v okrese Svitavy
 Zahájí (Lesná) (Waldheim) – zaniklá pohraniční ves na území obce Lesná v okrese Tachov
 Přední Zahájí (Vorder Waldheim) – západní část zaniklé vsi Zahájí, část vsi na německé straně hranice je zachována
 Zadní Zahájí (Hinter Waldheim) – východní část zaniklé vsi Zahájí

Externí odkazy